Albert Alekseïevitch Chesternev (en ), aussi orthographié Chesterniov, né le  à Moscou, est un footballeur et entraîneur soviétique, mort le  à Moscou.

Biographie

Statistiques

Palmarès 

 Vice-champion d'Europe en 1964.

 CSKA Moscou
 Champion d'Union soviétique en 1970.

Distinctions personnelles 
  du classement du Ballon d'or France Football en 1970.
 Joueur de l'année en championnat soviétique (distinction de l'hebdomadaire Football) : 1970

Liens externes 
 

Naissance à Moscou
Naissance en juin 1941
Décès en novembre 1994
Décès à 53 ans
Décès à Moscou
Personnalité inhumée au cimetière de Kountsevo
Footballeur international soviétique
Joueur du CSKA Moscou (football)
Entraîneur soviétique de football
Entraîneur du CSKA Moscou (football)
Naissance en RSFS de Russie